Kasteel Ter Aa (Berlicum), een kasteel nabij Berlicum dat bestaan heeft van kort na 1520 tot 1808
Kasteel Ter Aa (Breukelen), een voormalig kasteel en ridderhofstad bij Breukelen in de Nederlandse provincie Utrecht